Jasper County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Jasper County, Georgia 
 Jasper County, Illinois 
 Jasper County, Indiana 
 Jasper County, Iowa 
 Jasper County, Mississippi 
 Jasper County, Missouri 
 Jasper County, South Carolina 
 Jasper County, Texas